Éric Lamaze (né en 1968), cavalier canadien ;
 Fernand Lamaze (1891-1957), neurologue et obstétricien ;
 Henri de Lamaze (1918-1999), golfeur français ;
 Henri Jacques Auguste Beaudenom de Lamaze (1848-1938), général français ;
 Jacques Beaudenom de Lamaze (1912-1942), officier de la France libre, compagnon de la Libération ;
 Jean-Amand Lamaze (1833-1906), missionnaire français, vicaire apostolique ;
 Jean-Edmond Lamaze (1912-1995), officier, chanteur compositeur.